Апельганец:

 Апельганец, Валентина Андреевна (род. 1963) — советская и российская хоккеистка (хоккей на траве и индорхоккей), мастер спорта России.
 Апельганец, Елена Яковлевна (род. 1975) — советская и казахстанско-российская хоккеистка (хоккей на траве и индорхоккей).
 Апельганец, Юрий Яковлевич (род. 1962) — мастер спорта СССР международного класса (хоккей на траве).
 Апельганец, Яков Иванович (1939—2009) — мастер спорта СССР международного класса (хоккей с мячом).